Otakar Fiala ist der Name folgender Personen:

* Otakar Fiala (Radsportler, 1962) (* 1962), tschechoslowakischer Radrennfahrer 
 Otakar Fiala (Radsportler, 1989) (* 1989), tschechoslowakischer Radrennfahrer